НЛО Швеция е неправителствена шведска организация, която се занимава с феномена НЛО.

Тя прави наблюдения на „летящи чинии“, изследва местности, в които се предполага, че са кацнали НЛО и се опитва да контактува с пришълци от други планети.

История 
Организацията е открита през 1970 и има 26 локални групи. Първи наблюдения на НЛО в Швеция се правят през 1946, когато в Норвегия, САЩ, Германия, Великобритания, Франция и Белгия има много наблюдения на „летящи чинии“.

Външни препратки 
 UFO-Sverige

Уфологични организации
Организации в Швеция
Наука в Швеция
Основани в Швеция през 1970 година